RGK steht als Abkürzung für:

 Flughafen Gorno-Altaisk in Russland (IATA-Code)

 Reisegewerbekarte, ein amtliches Dokument zum Nachweis einer angemeldeten reisegewerblichen Tätigkeit
 Reichsbahn-Güter-Kursbuch, ein amtliches Dokument, Fahrplan für Güterzüge
 Römisch-Germanische Kommission, eine Abteilung des Deutschen Archäologischen Instituts
 Ringgrabenkollektor; siehe Erdwärmekollektor

Abkürzung